Port marítim
 Port de muntanya, collada o coll
 Port esportiu
 Port arbori grandària i forma d'un arbre
 El Port (Llançà)
 Port Ainé estació d'esquí al Pirineu
 Port Arthur
 Port (informàtica)
 Port Adelaide Football Club, club professional de futbol australià
 Port Authority of Thailand FC, antic nom del Thai Port Football Club (tailandès การท่าเรือไทย เอฟ.ซี), club tailandès de futbol de la ciutat de Bangkok

Vegeu també 
 Ports (desambiguació)